Ма́льтцан () — немецкая дворянская фамилия:

 Мальтцан, Венделин фон (1815—1889) — немецкий литературовед
 Мальтцан, Генрих фон (1826—1874) — немецкий этнограф и лингвист
 Мальтцан, Мария фон (1909—1997) — немецкий биолог, ветеринар, участница движения Сопротивления
 Мальтцан, Мортимер фон (1793—1843) — немецкий этнограф и лингвист.